Infiltracija je lahko:
 infiltracija (vojaštvo)
 infiltracija (medicina)
 infiltracija (geologija)